Vavrečka může být:

 Vavrečka (okres Námestovo) – obec v okrese Námestovo na Slovensku

příjmení osob:

 Hugo Vavrečka (1880–1952) – český novinář a politik
 Jan Vavrečka (* 1964) – český lední hokejista a trenér
 Lukáš Vavrečka (* 1987) – český spisovatel